Тридцать девятый чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 25 сентября 1984 года по 27 апреля 1985 года. Победителем девятый раз подряд стал ЦСКА.

Регламент чемпионата 
После олимпийского сезона были вновь возвращены многоэтапные соревнования в высшей и первой лигах. Если организация соревнований в первой лиге и переходном турнире отличалась от прошлых сезонов незначительно, то в высшей впервые турнир прошёл в три этапа.

Высшая лига 
К играм в высшей лиге были допущены 11 лучших команд прошлого сезона и лучшая команда первой лиги. После первого этапа первые восемь команд продолжали разыгрывать медали, последние четыре вели борьбу за право остаться в высшей лиге.

Первый этап 
Матчи прошли с 25 сентября по 1 декабря.

Второй этап 
Матчи прошли с 15 января по 5 марта. Команды провели двухкруговой разъездной турнир с учётом всех ранее набранных очков, в ходе которого определись будущие призёры – к двум безусловным лидерам присоединился «Сокол», ставший одиннадцатым призёром в истории первенств СССР.

Финальные игры

За 1-3 места 
Матчи прошли с 6 по 21 марта. Команды провели двухкруговой разъездной турнир с учётом всех ранее набранных очков.
ЦСКА, сначала выиграв у «Сокола» и сыграв с «Динамо» вничью, победил динамовцев с самым крупным счётом сезона и обошёл конкурента на одно очко. В последнем матче в Киеве, армейцы, несмотря на проблемы в начале матча (3 пропущенные шайбы с 5 по 10 минуту), заменив вратаря, закончили матч в свою пользу, отстояв звание чемпиона.

За 4-8 места 
Матчи прошли с 10 марта по 27 апреля. Команды провели четырёхкруговой разъездной турнир с учётом всех ранее набранных очков, по итогам которого все участники изменили своё положение в турнирной таблице.

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 
 Сергей Макаров (ЦСКА) — 65 очков (26+39)
 Владимир Крутов (ЦСКА) — 53 очка (23+30)
 Хелмут Балдерис («Динамо» Рига) — 51 очко (31+20)
 Владимир Зубрильчев («Динамо» Москва) — 47 очков (23+24)
 Игорь Ларионов (ЦСКА) — 46 очков (18+28)
 Виктор Шалимов («Спартак» Москва) — 38 очков (16+22)
 Сергей Шепелев («Спартак» Москва) — 37 очков (21+16)
 Алексей Касатонов (ЦСКА) — 36 очков (18+18)
 Валерий Брагин («Химик» Воскресенск) — 36 очков (14+22)
 Вячеслав Быков (ЦСКА) — 35 очков (21+14)
 Сергей Яшин («Динамо» Москва) — 35 очков (15+20)
 Алексей Фроликов («Динамо» Рига) — 35 очков (13+22)

Лучшие снайперы 
 Хелмут Балдерис («Динамо» Рига) — 31 шайба
 Сергей Макаров (ЦСКА) — 26 шайб
 Николай Нариманов («Сокол» Киев) — 26 шайб
 Владимир Крутов (ЦСКА) — 23 шайбы
 Владимир Зубрильчев («Динамо» Москва) — 23 шайбы
 Юрий Леонов («Динамо» Москва) — 21 шайба
 Вячеслав Быков (ЦСКА) — 21 шайба
 Андрей Хомутов (ЦСКА) — 21 шайба
 Михаил Варнаков («Торпедо» Горький) — 21 шайба
 Рамиль Юлдашев («Сокол» Киев) — 21 шайба
 Сергей Шепелев («Спартак» Москва) — 21 шайба

Лидеры по штрафным минутам 
 Владимир Федосов («Торпедо» Горький) — 68 минут
 Михаил Панин (СКА Ленинград) — 66 минут
 Андрей Пятанов («Химик» Воскресенск) — 60 минут
 Сергей Карпов («Химик» Воскресенск) — 60 минут
 Илья Бякин («Спартак» Москва) — 56 минут
 Игорь Евдокимов (СКА Ленинград) — 56 минут
 Михаил Татаринов («Сокол» Киев) — 54 минуты
 Сергей Борисов («Спартак» Москва) — 54 минуты
 Владимир Кучеренко («Спартак» Москва) — 52 минуты
 Павел Торгаев («Торпедо» Горький) — 52 минуты

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Список 34-х лучших 
Не составлялся.

8 лучших арбитров сезона 
 А. Баринов (Москва)
 А. Галиахметов (Свердловск)
 В. Губернаторов (Рязань)
 А. Захаров (Москва)
 Ю. Карандин (Новосибирск)
 В. Козин (Москва)
 Н. Морозов (Москва)
 А. Федотов (Горький)

Факты чемпионата

Переходы 
 В ЦСКА перешли Алексей Гусаров и Евгений Белошейкин (СКА)
 В «Сокол» перешёл Рамиль Юлдашев (СК им. Салавата Юлаева)

Результаты матчей
Самые крупные счета были зафиксированы в матче ЦСКА - «Динамо» Москва – 11-1, и матчах «Автомобилист» - «Ижсталь» – 11-2, и «Динамо» Рига - СКА – 10-1. 
Самыми результативными стали матчи «Сокол» - «Динамо» Рига – 11-6, и ЦСКА - «Автомобилист» – 10-5. 
Наименее результативными стали матчи «Трактора» со СКА – 0-0, и «Соколом» – 0-1.

Переходный турнир между высшей и первой лигами 
Матчи прошли с 20 января по 22 апреля. Команды провели четырёхкруговой разъездной турнир с учётом всех ранее набранных очков, но, в отличие от прошлых подобных турниров, в этот раз между собой встречались также и команды одной лиги. По его итогам две пары команд, набравших одинаковое количество очков на предварительных этапах, поменялись местами. «Крылья Советов» опередили «Трактор» и заняли 10-е место, а СК им. Салавата Юлаева, за счёт подавляющего преимущества в личных встречах, обошёл СК им. Урицкого в борьбе за выход в высшую лигу.

Первая лига 
К играм были допущены участники прошлого сезона, за исключением первой и трёх последних команд, перешедших соответственно в высшую и вторую лиги, команда вылетевшая из высшей лиги и три лучшие команды второй лиги.
После предварительного этапа первая четвёрка команд играла за выход в высшую лигу, остальные вели борьбу за право остаться в первой лиге.

Предварительный этап 
Матчи прошли с 9 сентября по 17 января.

Финальные игры 
Матчи прошли с 15 января по 23 апреля. Три последние команды предварительного этапа не смогли изменить своё положение, и должны были покинуть первую лигу. Но, в связи с расширением лиги, продолжили выступать в ней в следующем сезоне.

Лучший бомбардир (с учётом переходного турнира) – Сергей Столбун (СК им. Урицкого Казань) - 48 шайб.

Вторая лига 
Согласно регламента, к участию допускались команды прошедшего сезона, кроме перешедших в первую лигу трёх лучших команд, последней команды прошлого сезона, три худшие команды первой лиги и победитель соревнований КФК. В связи с расформированием одной команд, перешедшей из первой лиги, последняя команда прошлого сезона была также допущена к соревнованиям.

Предварительный этап 
Игры прошли в двух зонах в 4 круга, и в одной зоне в 6 кругов. По две лучшие команды зон выходили в финал, по две худшие команды играли за право остаться во второй лиге.

Западная зона 

Лучший бомбардир — Валерий Ботвинко () — 56 шайб.

Центральная зона 

Лучший бомбардир — Николай Мариненко («Авангард» Омск) — 58 шайб.

Восточная зона 

Лучший бомбардир — Игорь Грачёв («Бинокор» Ташкент) — 51 шайба.

Финальные игры

За выход в первую лигу 
Команды провели двухкруговой разъездной турнир с 1 апреля по 6 мая. В своей последней игре «Бинокор» проиграл «Металлургу», и не смог войти в первую тройку. Но, в связи с расширением по окончании сезона первой лиги, перешёл туда с командами, завоевавшими это право.

За право остаться во второй лиге 
Матчи прошли с 4 по 10 апреля в Альметьевске.

Всесоюзный турнир команд КФК

Предварительные игры 
«Россия» Краснокамск — «Баррикады» Волгоград — 7-1, 11-3, 8-0, 10-2
«Трубник» Каменск-Уральский — «Факел» Ухта — 8-2, 6-0, 10-1, 5-0
«Строитель» Удачный — «Заполярник» Норильск — 9-2, 4-3, 6-4, 5-3
«Балтия» Клайпеда — «Кеэмик» Кохтла-Ярве — отказ «Балтии» 
«Торпедо» Вологда — «Факел» Киров — отказ «Торпедо»

Финальный турнир 
Матчи прошли с 20 по 26 февраля в Брянске. Участвовали победители предварительных игр и хозяева турнира. По итогам были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь — Георгий Мальгин («Десна»)
 Лучший защитник -
 Лучший нападающий — Леонид Чумаков («Трубник»)
 Лучший бомбардир — Александр Тамбасов («Россия»)

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1984-85 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1980/1981 - 1984/1985. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1980/1981 - 1984/1985. Справочник. Москва. 2015.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1984-1985
 http://www.hockeystars.ru/art1985.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1984 год в хоккее
1985 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1985 году
Чемпионаты СССР в 1984 году